Smedsböle kan avse:

Smedsböle – en by i Kimito kommun, Åboland, se Smedaböle
Smedsböle, Sund – en by i Sunds kommun, Åland